

Persone 
 Marie Crampel – pittrice francese
 Paul Crampel – esploratore francese

Altro 
 Affare di Fort-Crampel – scandalo scoppiato in Francia nel 1905 dopo un atto barbaro di giustizia sommaria